Vlădescu este un nume de familie românesc.

 Ioan Vlădescu
 Matei Vlădescu
 Mihail Vlădescu
 Radu I. Vlădescu
 Sebastian Vlădescu
 Marian Vlădescu

Vezi și
 Vlad
 Vlădeni (dezambiguizare)
 Vlădești (dezambiguizare)

Nume de familie românești